Seydelmann ist der Familienname folgender Personen: 

 Apollonia Seydelmann (1767/1768–1840), deutsch-italienische Miniaturmalerin
 Armin Seydelmann (1872–1946), deutscher Schauspieler
 Franz Seydelmann (1748–1806), deutscher Musiker und Komponist
 Helmut Seydelmann (1901–1962), deutscher Dirigent und Generalmusikdirektor
 Jakob Crescenz Seydelmann (1750–1829), deutscher Maler
 Karl Seydelmann (1793–1843), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Seidelmann